Институт степи Уральского отделения Российской академии наук (сокр. ИС УрО РАН) — научно-исследовательский институт Уральского отделения Российской академии наук, организованный в 1996 году. Ведущий научный центр географического профиля в области изучения степей Северной Евразии. Расположен в Оренбурге.

История 
Институт степи организован 10 сентября 1996 года при Уральском отделении Российской академии наук, тем самым став первым академическим институтом в Оренбурге и первым географическим институтом на Урале. Директором-организатором института стал крупный ученый, географ-степевед, профессор, позже член-корреспондент (с 1997) и академик РАН (с 2016) А. А. Чибилёв. Основная цель нового института состояла в организации, проведении и координации комплексных географических исследований степных ландшафтов и степных районов Северной Евразии, а также в разработке и развитии теоретических основы степеведения. 

В 1999 году институтом организован научный журнал «Вопросы степеведения».

С 2004 года в составе Института функционирует научный стационар «Бузулукский бор», располагающийся в поселке Партизанский Бузулукского района Оренбургской области на территории национально парка «Бузулукский бор». 

В институте функционирует гербарная коллекция (Index Herbarium Orbis).

В Институте степи УрО РАН сформировалась Оренбургская ландшафтно-экологическая степеведческая научная школа, которая внесла существенный вклад в разработку теоретических основ степеведения и принципов сохранения и восстановления природного и историко-культурного наследия степей Северной Евразии. Институт, являясь единственным в системе Российской академии наук научным центром в области степеведения и степного природопользования, признан на международном уровне как международным центром изучения степей. Международный уровень - это признание Института как международного центра изучения степей.

Основные научные направления 
Основные научные направления исследований института:
 Разработка научных основ степеведения, оптимизации степного природопользования и землеустройства;
 Разработка стратегии сохранения ландшафтного и биологического разнообразия, объектов природного и историко-культурного наследия регионов степной зоны и Южного Урала;
 Изучение морфологии, структуры и динамики ландшафтов на основе геоинформационных технологий для целей мониторинга и прогнозирования.

Экспедиционная деятельность 
Экспедиционная деятельность Института охватывает территорию степной, лесостепной и полупустынной зон России и Казахстана на пространстве от Нижнего Дона до Алтая.

Структура

Научные подразделения 
 Отдел степеведения и природопользования
 Отдел ландшафтной экологии
 Отдел социально-экономической географии
 Филиалы-стационары "Оренбургская Тарпания" и "Бузулукский Бор"

Директора института 
 1-ый директор (1996—2017) — А. А. Чибилёв, академик РАН (с 2018 — научный руководитель Института)
 2-ой директор (2017—2019, как врио) — А. Г. Рябуха, кандидат географических наук
 3-ий директор (с 2020) — А. А. Чибилёв, кандидат экономических наук

Ученые института 
В институте работают крупные ученые-географы:
 С. В. Левыкин, доктор географических наук, профессор РАН
 В. П. Петрищев,  доктор географических наук
 Е. З. Савин, доктор сельскохозяйственных наук
 А. В. Шакиров, доктор географических наук

К настоящему времени в институте работает около 60 человек, в том числе 1 академик РАН, 5 докторов наук и 25 кандидатов наук.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Института степи УрО РАН 
 Официальный сайт Уральского отделения РАН 
 К 20-летию Института степи Уральского отделения Российской академии наук 
 Институт степи Уральского отделения РАН: история становления современного степеведения 

Институты РАН
Уральское отделение РАН